Saint Helier – parrocchia del Baliato di Jersey
 Saint-Hélier – comune della Francia
 John Saint-Helier Lander – pittore inglese

Voci correlate 
 Saint-Hellier
 Saint-Élier